Mauna, terme hawaïen signifiant en français « montagne », peut désigner :
 le Mauna Loa, un volcan de l'île d'Hawaï aux États-Unis ;
 le Mauna Kea, un volcan de l'île d'Hawaï aux États-Unis ;
 les observatoires du Mauna Kea sur l'île du même nom ;
 le Mauna Ulu, un cône volcanique du Kīlauea sur l'île d'Hawaï aux États-Unis ;
 le Mauna Iki, un cône volcanique du Kīlauea sur l'île d'Hawaï aux États-Unis ;
 le Haleakalā, aussi appelé « Mauna Haleakalā », un volcan de Maui aux États-Unis ;
 le Mauna Hina, un cône volcanique du Haleakalā sur l'île d'Hawaï aux États-Unis.

Voir aussi